Санта Ана Хилозинго има више значења:

 Санта Ана Хилозинго (Хилозинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Ана Хилозинго (Озолотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику